Jan Kraska (zm. 1462) – polski duchowny, biskup chełmiński
 Jan Kraska (starosta koniński) (zm. ok. 1460) – starosta koniński
 Jan Kraska (1928-2016) – polski chemik, profesor